José Wilson Cirino  ou simplesmente Wilson Cirino (Aracati, 1 de abril de 1950) é um cantor, violinista, arranjador e compositor de música popular brasileira.

Naturais do Aracati
Cantores do Ceará
Violinistas do Ceará
Compositores do Ceará
Arranjadores do Ceará
Cantores de música popular brasileira